El Bosc Comunal de la Roca d'Albera és un bosc del terme comunal de la Roca d'Albera, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

El bosc, d'una extensió d'1,45 km², està situat a l'extrem sud-oriental del terme de la Roca de l'Albera, en el vessant nord i nord-oest del Puig Neulós, al nord-oest del Coll de la Vaca Vella. És al límit del terme comunal de Sureda, cap al qual té continuïtat.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna de la Roca d'Albera, que n'és propìetària. Té el codi identificador de l'ONF F16315M.

Referències

Enllaços externs 
 Una pàgina web sobre el bosc comunal
 Una altra

Boscs del Rosselló
Geografia de la Roca d'Albera